Wheatfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wheatfield Township (Illinois)
 Wheatfield Township (Indiana)
 Wheatfield Township (Michigan)
 Wheatfield Township (North Dakota)
 Wheatfield Township (Pennsylvania)
Siehe auch:
 Wheatfields Lake 
 Wheatfield (New York)
 Weizenfeld